Вольфман — фамилия.

Известные носители:

 Вольфман, Григорий Исаакович (1916—1994) — советский учёный юрист, специалист по уголовном праву, криминологии и криминалистике.
 Вольфман, Марв (род. 1946) — американский сценарист и редактор комиксов.